Двомовні вказівники (в деяких випадках багатомовні) - інформаційні написи, знаки і трафарети на двох (і більше) мовах. Найширше двомовність використовується в дорожніх вказівниках, назвах вулиць, меморіальних написах і ін. Найчастіше використовуються також на території великих об'єктів інфраструктури (аеропорти, вокзали, порти, пункти прикордонного контролю, туристичні зони, міжнародні траси, посольства, консульства, двомовні школи і т. д.) Кількість дво-і багатомовних вказівників значно зросла в ХХ столітті, коли багато мов національних меншин отримали писемність і / або офіційний статус на певній території.

Законодавче врегулювання 

Використання двох і більше мов на вказівниках зазвичай регулюється місцевим чи федеральним законодавством (у таких країнах, як, наприклад, Росія, Бельгія, Фінляндія, Канада та ін.) Приміром, Брюссельський аеропорт розташований на території, де офіційною мовою є нідерландська, однак інформаційні повідомлення в самому аеропорту розміщуються французькою, нідерландською, німецькою та англійською мовами. Слід зазначити, що вживання двомовних вказівників є одним з найважливіших символів визнання офіційного статусу використовуваних мов.
Не підкріплене офіційним законодавством двомовність і багатомовність також часто зустрічається в інформаційних вказівниках багатьох прикордонних регіонів, у великих торгових об'єктах різних країн (наприклад, вживання угорської і сербсько-хорватської мов поряд з італійською в об'єктах торгівлі міста Трієст, Італія; також написи російською мовою є в багатьох регіонах Туреччини, у прикордонних з Росією і Казахстаном регіонах Китаю). Часто неофіційно двомовні вказівники присутні і в кварталах компактного проживання іммігрантів, вихідців з однієї країни (наприклад, Чайнатаун). У деяких випадках, особливо в країнах з переважаючим нелатинським алфавітом (Греція, ОАЕ та ін) дублювання напису відбувається на основі латинської графіки.

Мовні конфлікти 
Зміни статусу тієї чи іншої мови знаходять своє відображення в вуличних вказівниках і часто призводять до гострих мовним конфліктам між двома і більше громадами. Часто двомовні дорожні вказівники стають об'єктами вандалізму.

Див. також 
 Мовна межа

Примітки 
http://bancroft.berkeley.edu/ROHO/wgmn_papers/alessandra_miklavcic_paper.pdf 

Мовна політика
Дорожні знаки